Slovo Méďa Béďa má několik významů.
 Méďa Béďa (seriál) – televizní seriál, 
 Méďa Béďa (film, 1964) – animovaný film z roku 1964, 
 Méďa Béďa (film, 2010) – animovaný film z roku 2010, 
 Méďa Béďa: První vánoce – televizní film z roku 1980, 
 Méďa Béďa: Kouzelný let fešné husy – animovaný film z roku 1987, 
 Velikonoční Méďa Béďa – animovaný film z roku 1994.